DNA este o abreviere de trei litere care se poate referi la: 
 Direcția Națională Anticorupție
 , album de la Backstreet Boys care se va lansa pe 25 ianuarie 2019

Legături externe 
 Acronym Finder

Vezi și 
 ADN (Acid dezoxiribonucleic)

Acronime de trei litere